Película generalmente se refiere a la serie de imágenes fijas que, cuando se proyectan en una pantalla de forma consecutiva en rápida sucesión, crean la ilusión óptica de imágenes en movimiento. Asimismo, puede referirse a:

 La obra cinematográfica o película cinematográfica.
 La película fotográfica,  superficie transparente en la que se impresionan imágenes mediante un proceso químico de la luz.
 La película de cine, película fotográfica en la cual se graban obras cinematográficas.
 La película instantánea, tipo de película fotográfica diseñada para ser usada en una cámara instantánea.

Además, puede hacer referencia a:

 La película lagrimal, formación de tres capas extremadamente delgadas que cubren y protegen el ojo.
 Películas (álbum), segundo álbum de estudio de la banda argentina de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros.

Enlaces externos